FK Dinamo San Pietroburgo – squadra di calcio russa
 BK Dinamo San Pietroburgo – squadra di pallacanestro maschile russa scomparsa nel 2006